Bhagwanpur peut faire référence à :
 Bhagwanpur, un village du district de Bara au Népal ;
 Bhagwanpur, un village du district de Kapilvastu au Népal ;
 Bhagwanpur, un village du district de Siraha au Népal.